Spojení písmene E a číslice 39 může mít různé významy:

 Evropská silnice E39
 BMW řady 5 (E39)